Carl Friedrich August Meisner (1765-1825), un ornithologue suisse.
 Günter Meisner (1926-1994), un acteur allemand.
 Heinrich Otto Meisner (1890-1976), un historien et un archiviste allemand.
 Joachim Meisner (1933-2017), un cardinal allemand.
 Michael Meisner (1904-1960), un homme politique allemand.
 Randy Meisner (1946-), un bassiste et chanteur américain, membre du groupe The Eagles.
 Sandy Meisner (1905-1997), un acteur et professeur de théâtre américain.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique